Де́йли, иногда — Дэ́йли (; МФА ) — ирландская фамилия и топоним.

Персоналии

А—В 
 Дейли, Айрин (1920—2008) — американская актриса.
  (1927—2018) — американский актёр и комик.
 Дейли, Виктор (1858—1905) — австралийский поэт-романтик.

Г 
 Дэйли, Герман (1938—2022) — американский экономист.
 Дейли, Грейс (род. 1978) — американская баскетболистка.
 Дейли, Гретхен (род.1964) — американский эколог и общественный деятель.

Д 
 Дейли, Дейл (род. 1949) — американский военный деятель.
 Дейли, Денис (1862—1942) — британский игрок в поло.
 Дейли, Дерек (род. 1953) — ирландский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Дейли, Джерри (род. 1954) — ирландский футболист.
 
 Дэйли, Дэн (1915—1978) — американский актёр и танцор.
 Дэйли, Дэниел (род. 1969) — американский военный деятель.

К 
 Дэйли, Куинтин (род. 1961) — американский баскетболист.
 Дейли, Кахал Брендан (1917—2009) — ирландский кардинал.
 Дейли, Колм (род. 1967) — ирландский шахматист.
 Дэйли, Кэндис (1963—2004) — американская актриса.

Л—П 
 Дейли, Лиза — американская писательница.
 Дейли, Мэтт (род. 1983) — английский и британский хоккеист на траве.
 Дейли, Огастин (1838—1899) — американский антрепренёр.
 Дейли, Пол (род. 1983) — профессиональный боец ММА и кикбоксинга.

Р 
 Дейли, Реджиналд Олдуорт (1871—1957) — канадский геолог.
 
 Дэйли, Росс (род. 1952) — музыкант.

Т 
 Дейли, Тайн (род. 1946) — американская актриса.
 Дэйли, Тесс (род. 1969) — английская журналистка, телеведущая, актриса и писательница.
 Дейли, Тим (род. 1956) — американский актёр.
 Дейли, Тим (род. 1992) — канадский хоккеист.
 Дейли, Том (род. 1994) — британский прыгун в воду.
 Дейли, Тони (род. 1967) — английский футболист.
 Дэйли, Тревор (род. 1983) — канадский хоккеист.

У—Э 
 Дэйли, Уильям (род. 1948) — американский государственный деятель, глава администрации президента Обамы.
 Дэйли, Чак (1930—2009) — американский баскетбольный тренер.
 Дэйли, Элизабет (род. 1961) — американская актриса, певица и автор песен.

Топоним 
 Дейли — тауншип в округе Мил-Лакс, штат Миннесота, США.
  — некорпоративное сообщество в округе Барнс, штат Северная Дакота, США.
 Дейли — кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 «Дейли телеграф» — газета.
  (значения)

Примечания